Fredrik Johansson (ur. 14 lipca 1974 r. w Västerlövsta) – szwedzki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1993/1994, kiedy zajął 62. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował też w Pucharze Kontynentalnym.

Brał udział w mistrzostwach świata w Thunder Bay, Trondheim i Ramsau, igrzyskach w Lillehammer oraz mistrzostwach świata w lotach w Tauplitz, ale bez sukcesów.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1991/1992: –
 sezon 1993/1994: 62
 sezon 1994/1995: –
 sezon 1995/1996: 95
 sezon 1996/1997: 91
 sezon 1998/1999: –

Igrzyska Olimpijskie 
 Indywidualnie
 1994 Lillehammer (NOR) – 40. miejsce (duża skocznia), 43. miejsce (normalna skocznia)

Mistrzostwa Świata w lotach 
 Indywidualnie
 1996 Tauplitz (AUT) – 42. miejsce

Mistrzostwa Świata 
 Indywidualnie
 1995 Thunder Bay (CAN) – 29. miejsce (duża skocznia), 30. miejsce (normalna skocznia)
 1997 Trondheim (NOR) – 51. miejsce (duża skocznia), 42. miejsce (normalna skocznia)
 1999 Ramsau (AUT) – 44. miejsce (duża skocznia), 51. miejsce (normalna skocznia)

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974